Akzisehaus ist die Bezeichnung für
 Akzisehaus (Dresden)
Akzisehaus (Osnabrück)
Akzisehaus (Templin)